Лидеры эскадренных миноносцев типа «Аквила» — тип лидеров эскадренных миноносцев Королевского итальянского флота, построенных в 1914—1920 годах. Строились по заказу Румынии, но с началом Первой мировой войны реквизированы.

История службы 
Участвовали в Первой мировой войне.

«Ниббио» и «Спарвьеро» 1.7.1920 были выкуплены Румынией и получили названия «Марасешти» и «Марашти». Зимой 1941/1942 года на «Марашти» произошла авария турбины, из-за чего до конца службы его скорость не превышала 22 узлов.

«Марасешти» участвовал в сопровождении конвоя Patria.

29 августа 1944 г. захвачены советскими войсками в Констанце и 14 сентября 1944 г. вошли в состав Советского ВМФ как «Лёгкий» и «Ловкий». В следующем году возвращены Румынии и сданы на слом в середине 50-х гг.

«Аквила» и «Фалько» в октябре 1937 г. (официально 6.1.1939) переданы ВМС франкистов в Порто-Комте (Сардиния) и переименованы в «Мелилья» и «Сеута». Оба проданы на слом в 1948 г.

Представители проекта

Литература

Ссылки 
 Лидеры

Военные корабли Румынии
Эскадренные миноносцы Второй мировой войны
Эскадренные миноносцы СССР
Эскадренные миноносцы Италии
Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы Первой мировой войны
Эскадренные миноносцы Испании